Untersteinbühl ist der Ortsname von

 Untersteinbühl (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Untersteinbühl (Woringen), Ortsteil der Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern